Edgar de Wahl
Regola di de Wahl
Anders de Wahl
Stian DeWahl